Wagle ist der Familienname der folgenden Personen:

 Martin Wagle (* 1966), deutscher Politiker
 Tellef Wagle (1883–1957), norwegischer Segler